Херсонское — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Херсонское — до 2000 г. название села Каратерек в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.

Украина 

 Херсонское (до 2016 г. — Розы Люксембург) — село в Геническом районе Херсонской области.

См. также 

 Херсон
 Херсонский